Libéral Démocrate ou LiDé est un parti politique belge francophone. Il a été créé en novembre 2008 par Rudy Aernoudt, Éric Bruckmann et Jacques Litwak. LiDé est la contraction de libéral et de démocrate.

Il devait se présenter aux élections régionales et européennes de juin 2009 dans chaque circonscription wallonne et à Bruxelles sur les listes du Mouvement réformateur mais le FDF et le MCC s'y sont farouchement opposé, menaçant de quitter le MR.

Son objectif est de restaurer la confiance des citoyens dans la politique en les impliquant mieux dans les processus de décision et en s'attaquant à la partitocratie et au clientélisme.
Ses couleurs sont multiples car il se veut rassembleur de personnes autour d'idées qui dépassent les dogmes et clivages politiques.

Son programme, présenté le samedi , consiste en dix priorités : 1. Améliorer l'enseignement et la formation 2. Revitaliser le marché de l'emploi et stimuler le goût du travail 3. Valoriser l'administration 4. Gouverner, c'est prévoir 5. Réduire la charge fiscale 6. Lutter contre la pauvreté 7. Vivre le développement durable 8. Rendre la politique propre 9. Stimuler le goût d'entreprendre 10. Réformer l'État.

Relations avec la Lijst Dedecker 
Lors de l'émission Questions à la Une du  de la RTBF, Rudy Aernoudt était présenté comme un « émissaire » de Jean-Marie Dedecker en Wallonie. Le fondateur de LiDé avait pourtant déjà précisé lors de l'émission Le  du  de la même RTBF que, bien qu'il ait écrit le programme social et économique de la Lijst Dedecker (LDD), son parti n'avait rien à voir avec une aile wallonne du parti de Jean-Marie Dedecker : LiDé se bat entre autres pour un État fédéral fort et une circonscription fédérale unique, a contrario de la LDD.

Notes et références

Voir aussi 
Constitution belge — Politique de la Belgique
Monarques de Belgique — Gouvernement fédéral belge
Premiers ministres belges
Partis politiques belges — Élections belges

Parti politique belge francophone
Parti politique libéral en Europe
Parti politique fondé en 2008